William John Hughes (1932-2019) – politico statunitense 
Aaron Hughes (Aaron William Hughes, 1979) – calciatore nordirlandese
Will Hughes (William James Hughes, 1995) – calciatore inglese

Pagine correlate 
 Billy Hughes (disambigua)